Дэ́вид Хаберма́н (, род. 6 июля 1952) — американский религиовед, историк религии и индолог, профессор и заведующий кафедрой религиоведения в Индианском университете в Блумингтоне.

Область научных интересов 
Индия, индийские исследования, азиатские религии, индуизм, американские индейцы, ритуалы, индийское искусство, индийская эстетика, теория религии.

Образование и профессиональная деятельность 
В 1976 году получил степень бакалавра в Колорадском университете. Продолжил обучение в Чикагском университете, где в 1978 году получил степень магистра, а в 1984 году — степень доктора философии по истории религии. Тема докторской диссертации: «Acting as a Way of Salvation: Rāgānugā Bhakti Sādhana». В качестве приглашённого ассистент-профессора преподавал историю религии на кафедре востоковедения Аризонского университета, затем перешёл в Уильямс-колледж. В настоящее время является профессором и заведующим кафедрой религиоведения в Индианском университете в Блумингтоне.

Избранная библиография

Монографии и переводы

Сборники статей (редактор-составитель)

Статьи и главы в книгах

Рецензии

Примечания

Ссылки 
 Дэвид Хаберман на сайте Индианского университета.

Религиоведы США
Индологи США
Санскритологи США
Переводчики с санскрита
Преподаватели Индианского университета